Angoville ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Angoville, ehemalige Gemeinde im Département Calvados

mit Namenszusatz:
Angoville-au-Plain, Gemeinde im Département Manche
Angoville-sur-Ay, Gemeinde im Département Manche